

Biografia 

Nel 1992 acquisisce la proprietà della Nuova Crotone, società calcistica all'epoca di proprietà di Giovanni Lentini e militante in Prima Categoria (che cambierà poi denominazione in F.C. Crotone Calcio), con cui raggiunge risultati strabilianti fino ad arrivare alla promozione in Serie B nel campionato di Serie C1 1999/2000. In quegli anni è da registrare anche la sua nomina a Consigliere Federale della Lega Calcio di Serie A e B.Nel 2005, con un'ampia maggioranza di 259 voti su 290, viene eletto presidente di Confindustria Crotone in sostituzione di Gaetano Lumare, suo predecessore. Gli succederà nel 2007 l'imprenditrice Antonella Stasi.

Nel 2011 riprende ad occuparsi di turismo e ristorazione dando vita al Praia Art Resort, resort a 5 stelle dove al suo interno è situato il Pietramare Natural Food, ristorante gourmet premiato con la stella Michelin nel novembre 2016.

Il 23 marzo 2017, dopo 25 anni, lascia le redini della società calcistica calabrese al fratello Gianni, che ne aveva già ricoperto il ruolo da presidente nel 2011 e in seguito da amministratore delegato.

Note

Voci correlate 
 QuartoCanale
 Football Club Crotone

Collegamenti esterni 
 

Presidenti del F.C. Crotone